Абба́с I Хильми, известный также как Аббас-паша (10 ноября 1813 — 13 июля 1854) — третий вице-король Египта, старший сын принца Тусуна-паши (1794—1816) и внук египетского паши Мухаммеда-Али.

Биография 
Родился в 1813 году в аравийском городе Джидда во время войны с ваххабитами.

Благодаря благосклонности своего деда, воспитывавшего его в Каире, уже в молодости достиг хороших результатов в военной и гражданской службе; однако ему не удалось отличиться ни в сирийских войнах 1831 и 1840 гг., ни в управлении провинциями.

После смерти Ибрагима-паши Аббас 10 ноября 1848 г. вступил в управление страной и вскоре был утверждён в звании вице-короля Османской империей. Ряд иностранцев лишился при нём привилегий в Египте. На него посыпались жалобы со стороны его родственников, и Порта воспользовалась этим обстоятельством, чтобы укрепить свою ослабевшую верховную власть над Египтом. Так, в 1851 году Аббас был вынужден ввести в Египте танзимат, и если за ним были временно оставлены некоторые исключительные права, то он должен был согласиться на увеличение дани. Ему удалось, однако, добиться от Порты в 1852 г. новых уступок, позволявших защитить его против неприязни переселившихся в Константинополь членов его семейства; кроме того, он доказал свою преданность Турции тем, что в 1854 году, когда вспыхнула Крымская война с Россией, предоставил в распоряжение султана свой флот и армейский корпус в 15000 человек. 13 июля того же года умер от сердечного удара, а, возможно, был убит.

В современной историографии (см., например: Зеленев 1999, 2003) изображение Аббаса как реакционера и врага реформ рассматривается в качестве французской пропаганды, антиаббасовской кампании, устроенной французскими СМИ в ответ на лишение французов некоторых из привилегий. На самом деле, Аббас продолжил дело модернизации Египта — при нём, например, была проложена первая египетская железная дорога (только не при помощи французов, а при помощи англичан, что французы Аббасу простить не могли).

Преемником в управлении Египтом стал его дядя Саид-паша.

Семья и дети 
Имел 5 жён, от которых у него было 3 сына и 2 дочери:

 Принц Ибрагим аль-Хами Паша
 Принц Мустафа-бей
 Принц Мухаммад Садик-бей
 Принцесса Хайя Ханум
 Принцесса Аиша Сидика Ханум

Награды 
 Большой крест ордена святых Маврикия и Лазаря
 Орден Славы (Османская империя)

Источники

Примечания

Литература

Ссылки 
 Egyptian Royalty Genealogy — by Christopher Buyers

Кавалеры ордена Славы (Османская империя)